Джон Па́уэлл (; 18 сентября 1963, Лондон, Великобритания) — британский композитор и дирижёр. Написал музыку к большому числу художественных и анимационных фильмов. Также является автором аудиосопровождения нескольких телевизионных проектов и рекламных роликов.

Биография 
Джон Пауэлл родился 18 сентября 1963 года в Лондоне. В семь лет он стал учиться на классическую скрипку. Маленькому Джону так понравилась эта специальность, что ему не хотелось заниматься чем-то другим. Он даже не слушал другую музыку. В тринадцать лет Джон всерьёз заинтересовался музыкой 60-х годов, и стал пробовать себя в нескольких жанрах от джаза до рок-н-ролла. Некоторое время он был участником английского джаз банда «The Fabulistics». Несмотря на то, что любимыми композиторами Джона были классики Арам Хачатурян и Ян Сибелиус, он любил послушать «Motown» и музыку «Stax soul» шестидесятых годов.

В восемнадцать лет Джон Пауэлл переключился со скрипки на альт, чтобы поступить в лондонский музыкальный колледж «Тринити» (Trinity College of Music). За время его блестящей учёбы в «Тринити» он был отмечен наградами, среди которых «Hawkes Bursary Music awards».
В 1988 году Джон Пауэлл стал писать музыку для рекламы и телевидения. С этого времени началась его карьера, как композитора. Коммерческими проектами Пауэлла являлись известные рекламы «BMW», «Coca-Cola», «Ford», «Sega».

В процессе работы Джон сотрудничал с известными композиторами кино Хансом Циммером и Патриком Дойлом. Первый художественный фильм, в котором он участвовал — «На запад». Совместно с Патриком Дойлом было создано музыкальное сопровождение. Также Джон помогал Хансу Циммеру в производстве фильма «Белый Клык». Независимо от этого Джон Пауэлл написал музыку к фильмам «The Tourist» и «Salinas», а также участвовал в телевизионных проектах «The Vanishing Rembrandts» и «Stay Lucky».

Широко известные работы 
В 1997 году Джон Пауэлл переехал в Лос-Анджелес. Здесь он снова стал сотрудничать с Хансом Циммером в его студии «Media Venturies», ставшей впоследствии «Remote Control Productions» — частной компанией по производству музыки к фильмам и компьютерным играм. Вскоре Джон начал работать в двух проектах на телевидении совместно с компанией «DreamWorks SKG» во втором сезоне криминальной драмы Стивена Спилберга «High Incident» и пилотная версия «For The People».

Всемирную известность Пауэлл приобрёл благодаря своей запоминающейся музыке к фильму с участием Николаса Кейджа и Джона Траволты «Без лица» (Face/Off). Затем он написал романтическое и слегка ироничное музыкальное сопровождение к комедии «Силы природы», где снимались Бен Аффлек и Сандра Буллок. Для мультфильма «Муравей Антц» (Antz) студии «DreamWorks», который озвучивали Вуди Аллен и Шэрон Стоун, Пауэлл создал музыкальное ассорти из джаза, латиноамериканского и классического стиля с очень красивой темой. Затем последовал фильм «Выносливость» (Endurance), сопродюсером которого был Терренс Малик. В фильме, в котором почти нет слов, музыка Пауэлла заменяет собой диалоги, рассказывая о радостях, достоинстве и борьбе главного героя. Зрители и кинокритики высоко оценили музыку Джона Пауэлла к мультфильму «Шрек», а также к фильму «Я — Сэм».

К трёхмерному мультфильму «Вольт» (Bolt) Пауэлл написал практически все темы, от детской почти колыбельной увертюры в начале фильма до мощной смеси симфонической и компьютерной музыки в баталиях.

Фильмография

1980-е годы 
1989
 Stay Lucky (Stay Lucky)

1990-е годы 
1994
 Escarpins sauvages (Escarpins sauvages, Les)

1996
 Je suis ton châtiment (Je suis ton châtiment)

1997
 Без лица (Face/Off)
 High Incident (High Incident)

1998
 Муравей Антц (Antz) (совместно с Гарри Грегсон-Уильямсом)
 С друзьями как эти… (With Friends Like These…)
 Human Bomb (Human Bomb)

1999
 Фактор холода (Chill Factor)
 Силы природы (Forces of Nature)
 Выносливость (Endurance)

2000-е годы 
2000
 Побег из курятника (Chicken Run) (совместно с Гарри Грегсон-Уильямсом)
 Дорога на Эльдорадо (The Road to El Dorado) (совместно с Хансом Циммером)

2001
 Я — Сэм (I Am Sam)
 Крысиные бега (Rat Race)
 Эволюция (Evolution)
 Шрек (Shrek) (совместно с Гарри Грегсон-Уильямсом)
 Пришельцы в Америке (Just Visiting)

2002
 Любовь с уведомлением (Two Weeks Notice)
 Приключения Плуто Нэша (The Adventures of Pluto Nash)
 Барабанная дробь (Drumline)
 Идентификация Борна (The Bourne Identity)
 Детоксикация (D-Tox)
 Фубар (FUBAR)

2003
 Час расплаты (Paycheck)
 Джильи (Gigli)
 Ограбление по-итальянски (фильм, 2003) (The Italian Job)
 Агент Коди Бэнкс (Agent Cody Banks)
 Похищение Синатры (Stealing Sinatra)

2004
 Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины (Alfie)
 Мистер 3000 (Mr 3000)
 Превосходство Борна (The Bourne Supremacy)

2005
 Aunt Fanny's Tour of Booty (Aunt Fanny’s Tour of Booty)
 Мистер и миссис Смит (Mr. & Mrs. Smith)
 Роботы (Robots)
 Будь круче! (Be Cool)

2006
 Делай ноги (Happy Feet)
 Люди Икс: Последняя битва (X-Men: The Last Stand)
 Потерянный рейс (United 93)
 Ледниковый период 2: Глобальное потепление (Ice Age: The Meltdown)

2007
 P.S. Я люблю тебя (P.S. I Love You)
 Ультиматум Борна (The Bourne Ultimatum)

2008
 Вольт (Bolt)
 Хэнкок (Hancock)
 Кунг-фу панда (Kung Fu Panda) (совместно с Хансом Циммером)
 Война по принуждению (Stop-Loss)
 Хортон (Horton Hears a Who!)
 Телепорт (Jumper)

2009
 Ледниковый период 3: Эра динозавров (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs )

2010-е годы 
2010
 Рыцарь дня (Knight & Day)
 Не брать живым (Green Zone)
 Как приручить дракона (How to Train Your Dragon)

2011
 Рио (Rio)
 Делай ноги 2 (Happy Feet 2)
 Тайна красной планеты (Mars Needs Moms)
 Кунг-фу панда 2 (Kung Fu Panda 2)

2012
 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф (Ice Age: Continental Drift )
 Лоракс (The Lorax)

2014
 Как приручить дракона 2 (How to train Your Dragon 2)
 Рио 2 (Rio 2)

2015
 Пэн: Путешествие в Нетландию (Pan)

2017
 Фердинанд (Ferdinand)

2018
 Хан Соло. Звёздные войны: Истории (Solo: A Star Wars Story)

2019
 Как приручить дракона 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

2020-е годы 
2020
 Зов предков (The Call of the Wild)

2021
 Локдаун (Locked Down)

Награды и номинации

Награды 
 1998 ASCAP Award — (Без лица)
 1999 «ASCAP Award» — (Муравей Антц) (вместе с Гарри Грегсон-Уильямсом)
 2001 «ASCAP Award» — (Побег из курятника) (вместе с Хансом Циммером)
 2001 «Энни» — (Шрек) (вместе с Гарри Грегсон-Уильямсом)
 2002 «ASCAP Award» — (Шрек) (вместе с Гарри Грегсон-Уильямсом)
 2003 «ASCAP Award» — (Идентификация Борна)
 2004 «ASCAP Award» — (Ограбление по-итальянски (фильм, 2003))
 2005 «ASCAP Award» — (Превосходство Борна)
 2006 «ASCAP Award» — (Мистер и миссис Смит)
 2006 «ASCAP Award» — (Роботы)
 2009 «Энни» — (Кунг-фу панда) (вместе с Хансом Циммером)
 2009 «Энни» — (Секреты неистовой пятёрки) (вместе с Генри Джекманом и Хансом Циммером)
 2011 «Энни» — (Как приручить дракона)
 2011 «IFMCA» — (Как приручить дракона)

Номинации 
 1998 «Сатурн» — (Без лица)
 1999 «Энни» — (Муравей Антц) (вместе с Гарри Грегсон-Уильямсом)
 2000 «Энни» — (Дорога на Эльдорадо) (вместе с Хансом Циммером, Тимом Райсом и Элтоном Джоном)
 2001 «Сатурн» — (Дорога на Эльдорадо) (вместе с Хансом Циммером)
 2001 «Phoenix Film Critics Society Awards» — (Побег из курятника) (вместе с Гарри Грегсон-Уильямсом)
 2002 «Премия BAFTA за лучшую музыку к фильму» — (Шрек) (вместе с Гарри Грегсон-Уильямсом)
 2002 «Сатурн» — (Шрек) (вместе с Гарри Грегсон-Уильямсом))
 2005 «Спутник» — (Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины) (вместе с Дэйвом Стюартом и Миком Джаггером)
 2007 «Сатурн» — (Люди Икс: Последняя битва)
 2007 «Энни» — (Ледниковый период 2: Глобальное потепление)
 2007 «BAFTA» — (Делай ноги)
 2008 «Грэмми» — (Делай ноги)
 2008 «Спутник» — (Хортон)
 2008 «Сатурн» — (Ультиматум Борна)
 2009 «Сатурн» — (Телепорт)
 2009 «Энни» — (Хортон)
 2010 «Энни» — (Ледниковый период 3: Эра динозавров)
 2011 «Сатурн» — (Как приручить дракона)
 2011 «BAFTA» — (Как приручить дракона)
 2011 «Оскар» — (Как приручить дракона)

Ссылки 

 Биография Джона Пауэлла на SoundtrackNet
 Профисинема
 О Джоне Пауэлле в «Живом журнале»

Композиторы Великобритании
Кинокомпозиторы Великобритании
Композиторы по алфавиту
Лауреаты премии «Энни»
Композиторы анимации